Cappeln bezeichnet: 
 Cappeln (Oldenburg), Einheitsgemeinde im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen

Cappeln ist der Familienname von:
 Cappeln, erloschenes, westfälisch-niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Ella von Cappeln (1907–1969), Widerstandskämpferin in Dänemark

Siehe auch:
 Cappell
 Capell
 Capel
 Kappel
 Kappeln (Begriffsklärung)
 Cappelle
 Capelle
 Ostercappeln